

События 
 31 мая в Ковентри прошёл первый фестиваль в честь Леди Годивы.
 Нимвегенский мир Франции с Голландией и Испанией. Первый международный договор, написанный не на латыни, а на французском. Франция теряет ряд городов в Испанских Нидерландах. Присоединение к Франции Франш-Конте и Шароля.
 Восстание крестьян в Северной Венгрии возглавил Имре Тёкёи (Эмерик Текели).
 Лето — турки предприняли осаду Чигирина и овладели полуразрушенной крепостью, но вскоре вынуждены отступить.
 Аурангзеб подавил восстание афганцев и заточил в темницу его вождя Хушхаль-хана Хаттака.
 Основан населённый пункт Кумёны.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1678 году
 4 марта — Антонио Вивальди, итальянский композитор.(умер в 1741 г.)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1678 году

См. также